Олександріна Тинне (17 жовтня 1839 — 1 серпня 1869) — голландська мандрівниця по Африці.
 Тинне — село в Україні, в Сарненському районі Рівненської області.